15363 Ysaye è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1996, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2715950 UA e da un'eccentricità di 0,2257226, inclinata di 5,27129° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1996
Ysaye